Termin Socii (z , sojusznik lub towarzysz) może mieć kilka znaczeń:

 Socii, sprzymierzeńcy republiki Rzymskiej w czasach poprzedzających tzw. wojnę z sojusznikami
 Wyrostki towarzyszące (łac. socii), element narządów genitalnych u niektórych motyli i chruścików

Zobacz też 
 Soci